Гнилой Тикич — река Киевской и Черкасской областей Украины.
 Горный Тикич — река Винницкой и Черкасской областей Украины.
 Тикич — река на Украине, образующаяся при слиянии Гнилого Тикича и Горного Тикича.
 Тикич — река в Хабаровском крае.

Примечания